Трка на 400 метара у женској конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 30. септембра, 1. и 3. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранила је Филис Франсис из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовале су 48 атлетичарки из 32 земље.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Неутрални атлетичари (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године у 18:20 (1), 18:28 (2), 18:36 (3), 18:44 (4), 18:52 (5) и 19:00 (6) по локалном времену. У квалификацијама су учествовале 48 атлетичарке, подељене у 6 групе. У финале су се пласирале по три првопласиране из група (КВ) и шест на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године у 20:50 (1), 21:00 (2) и 21:10 (3) по локалном времену. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 3. октобра 2019. године у 23:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 400 м за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном